Nayagarh bezeichnet:

 Nayagarh (Distrikt), Distrikt in Odisha (Indien)
 Nayagarh (Staat), ehemaliger indischer Fürstenstaat
 Nayagarh (Stadt), Distrikthauptstadt in Odisha (Indien)